Una persona endosexo es alguien cuyas características sexuales innatas caben las ideas normativas médicas o sociales para cuerpos hembra o macho. Las palabras sexo diádico, endosexo y perisexo son antónimos de intersexo.

Etimología y significado 
El prefijo endo- proviene el griego antiguo  (), significado 'interior, interno', mientras el sexo de plazo está derivado de latín , significado 'género; rasgos de género; machos o hembras; genitales'. El plazo latino está derivado de protoindoeuropeo *séksus, de *sek-, "para cortar", por ello significando sección o división a varón y mujer.

Desambiguación 

El término puede ser distinguido de cisgénero, un antónimo de transgénero, el cual suele describir alguien cuya identidad de género empareja su sexo asignado u observado en nacimiento.

Véase también 

 Cisgénero
 Heterosexual
 Alosexualidad
 Altersexo
 Género binario
 Masculino
 Femenino

Referencias 

Sexualidad humana
Privilegio social